Die Legislativversammlung von Prince Edward Island (engl. Legislative Assembly of Prince Edward Island) ist die Legislative der kanadischen Provinz Prince Edward Island. Sie tagt im Province House in Charlottetown.

Die Legislativversammlung besteht aus 27 Mitgliedern, die in ebenso vielen, ungefähr gleich großen Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt werden. Somit besitzt Prince Edward Island das kleinste Provinzparlament Kanadas. Der Anführer der Mehrheitspartei ist gleichzeitig Premierminister und steht der als Exekutivrat (executive council) bezeichneten Regierung vor. Die drei Hauptaufgaben der Legislativversammlung sind der Erlass neuer Gesetze, das Genehmigen des Staatshaushaltes und die Kontrolle der Regierung.

Vor den Wahlen 1996 war die Provinz in 16 Wahlkreise mit je zwei Abgeordneten eingeteilt. Ein Abgeordneter trug den Titel assemblyman, der andere councillor. Dabei handelte es sich um einen Überrest des alten Zweikammernsystems – anstatt wie in den übrigen Provinzen das Oberhaus abzuschaffen, wurden in Prince Edward Island beide Kammern fusioniert. Alle Wähler eines Wahlkreises wählten den assemblyman, während nur Landbesitzer den councillor wählen konnten. Diese Regelung wurde 1963 aufgehoben, womit praktisch kein Unterschied mehr bestand.

Aktuelle Zusammensetzung 
Letzte Wahl: 4. Mai 2015

Sitzzahlen bei früheren Wahlen 
Die Regierungspartei ist jeweils fett markiert.

Weblinks 
 Offizielle Website

 
Prince Edward Island